Йилек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Йилек, Мартин (род. 1986) — чешский футболист.
 Йилек, Франтишек (1913—1993) — чешский дирижёр и музыковед.